The Great Detective – cortometraggio del 1915 diretto da Edwin McKim
The Great Detective – cortometraggio del 1916 diretto da Lloyd Hamilton
The Great Detective – cortometraggio del 2007 diretto da Andrew M. Young
The Great Detective – serie televisiva canadese trasmessa dal 1979 al 1982